«Мел» — интернет-издание об образовании и воспитании детей. Существует с 2015 года. С 2018 года главный редактор Надежда Папудогло. Медиа сфокусировано в первую очередь на темах воспитания детей, дошкольном и школьном образовании, но также публикует материалы о вузах и дополнительном образовании. Основная тема журнала — школа, и как она меняется и должна меняться. На сайте выходят колонки, разборы, интервью, репортажи, новости, есть раздел «Блоги» (модерируемый).

В 2020 году «Мел» получил «Премию Рунета» в категории «Культура, СМИ и массовые коммуникации». Ранее «Мел» дважды (2019, 2020) становился лауреатом конкурса «Про Образование» Министерства просвещения РФ в номинации «Интернет-сайты ПРО Образование, которые стоит регулярно читать».

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала «Мел»

Журналы России